Манифест () — газета коммунистического толка, издающаяся во Франции. Издаётся с 2003 года и проводит открытую провокативную редакторскую политику. Газета не позиционирует и не причисляет себя к какой-либо коммунистической партии. Название является отсылкой на Манифест коммунистической партии.

 Основатели: Франсис Комб, Андрэ Жерэн, Фредди Гек.
 Редактор: Жозеф д’Анжело.

Ссылки 
 Официальный сайт

Газеты Франции
Коммунистические газеты
Социалистическая пресса